El término Apófisis coronoides puede hacer referencia a:

 Apófisis coronoides, protuberancia del cúbito;
 Apófisis coronoides, protuberancia de la mandíbula.